Krleži (-{Acari}- ili -{Acarina}-) su takson paukolikih zglavkara koji sadrže grinje i krpelje. Raznovrsnost potklase -{Acari}- je izuzetna i njihova fosilna istorija seže barem u rani devonski period. Akarolozi (ljudi koji proučavaju potklasu -{Acari}-) predložili su složen skup taksonomskih redova za klasifikaciju grinja. U većini modernih tretmana, -{Acari}- se smatraju potklasom -{Arachnida}- i sastoje se od dva ili tri nadreda ili reda: -{Acariformes}- (ili -{Actinotrichida}-), -{Parasitiformes}- (ili -{Anactinotrichida}-), i -{Opilioacariformes}-; kasniji se često smatra podgrupom unutar -{Parasitiformes}-. Monofilija potklase -{Acari}- je predmet rasprava, a njen odnos prema drugim paučnicima nije nimalo jasan. U starijim tretmanima, podgrupe iz -{Acarina}- bile su stavljene su rang reda, ali kako su njihove vlastite podele postale jasnije, njihovo tretiranje na nivou nadreda je uobičajenije.

Taksonomija i filogenija 

Filogenija potklasa -{Acari}- je još uvek predmet rasprava i nekoliko taksonomskih šema je predloženo za njihovu klasifikaciju. Treće izdanje (2009) standardnog udžbenika Priručnik akarologije koristi sistem sa šest redova, grupisanih u tri nadreda:
 Nadred -{Opilioacariformes}- 
 Nadred -{Parasitiformes}-
 -{Holothyrida}-
 -{Ixodida}- – krpelji
 -{Mesostigmata}- – ptičje grinje
 -{Trigynaspida}-
 -{Monogynaspida}-
 Nadred -{Acariformes}- 
 -{Trombidiformes}- – biljne parazitske grinje
 -{Sphaerolichida}-
 -{Prostigmata}-
 -{Sarcoptiformes}-
 -{Oribatida}-  
 -{Astigmata}-

Nedavna genetička istraživanja su prouzrokovala promenu u shemi imenovanja, i nedavne publikacije su promenile nadred -{Parasitiformes}- u red. Druga nedavna istraživanja ukazuju na to da je potklasa -{Acari}- polifiletična, pri čemu su krpelji i pauci međusobno srodniji od krpelja i grinja. Kladogram se zasniva na radu Daberta et al. iz 2010. godine, koji su koristili molekularne podatke. Iz te studije je proisteklo da je nadred -{Acariformes}- sestrinjski sa redom -{Solifugae}- (kamelji pauci), dok su -{Parasitiformes}- u sestrinskom odnosu sa -{Pseudoscorpionida}-.

Nadfamilije 
 -{Acaronychoidea Grandjean, 1932}-
 -{Achipterioidea Thor, 1929}-
 -{Adamystoidea }-
 -{Amerobelboidea Grandjean, 1954}-
 -{Ameronothroidea Willmann, 1931}-
 -{Anystoidea }-
 -{Arrenuroidea }-
 -{Atopochthonioidea Grandjean, 1949}-
 -{Bdelloidea }-
 -{Brachychthonioidea Thor, 1934}-
 -{Caeculoidea }-
 -{Calyptostomatoidea }-
 -{Carabodoidea Koch, 1837}-
 -{Ceratozetoidea Jacot, 1925}-
 -{Charassobatoidea Grandjean, 1958}-
 -{Cheyletoidea }-
 -{Chyzeroidea }-
 -{Cosmochthonioidea Grandjean, 1947}-
 -{Crotonioidea Thorell, 1876}-
 -{Cymbaeremaeoidea Sellnick, 1928}-
 -{Damaeoidea Berlese, 1896}-
 -{Dolichocyboidea }-
 -{Epilohmannioidea Oudemans, 1923}-
 -{Eremaeoidea Oudemans, 1900}-
 -{Eremelloidea Balogh, 1961}-
 -{Eriophyoidea }-
 -{Erythraeoidea }-
 -{Eulohmannioidea Grandjean, 1931}-
 -{Euphthiracaroidea Jacot, 1930}-
 -{Eupodoidea }-
 -{Eutegaeoidea Balogh, 1965}-
 -{Eylaoidea }-
 -{Galumnoidea Jacot, 1925}-
 -{Gustavioidea Oudemans, 1900}-
 -{Gymnodamaeoidea Grandjean, 1954}-
 -{Halacaroidea }-
 -{Hermannielloidea Grandjean, 1934}-
 -{Hermannioidea Sellnick, 1928}-
 -{Heterocheyloidea }-
 -{Hydrachnoidea }-
 -{Hydrovolzioidea }-
 -{Hydrozetoidea Grandjean, 1954}-
 -{Hydryphantoidea }-
 -{Hygrobatoidea }-
 -{Hypochthonioidea Berlese, 1910}-
 -{Labidostomatoidea }-
 -{Lebertioidea }-
 -{Licneremaeoidea Grandjean, 1931}-
 -{Limnozetoidea Thor, 1937}-
 -{Lohmannioidea Berlese, 1916}-
 -{Lordalychoidea }-
 -{Mesoplophoroidea Ewing, 1917}-
 -{Microzetoidea Grandjean, 1936}-
 -{Myobioidea }-
 -{Nanhermannioidea Sellnick, 1928}-
 -{Nehypochthonioidea Norton & Metz, 1980}-
 -{Neoliodoidea Sellnick, 1928}-
 -{Niphocepheoidea Travé, 1959}-
 -{Oppioidea Sellnick, 1937}-
 -{Oribatelloidea Jacot, 1925}-
 -{Oripodoidea Jacot, 1925}-
 -{Otocepheoidea Balogh, 1961}-
 -{Palaeacaroidea Grandjean, 1932}-
 -{Paratydeoidea }-
 -{Parhypochthonioidea Grandjean, 1932}-
 -{Perlohmannioidea Grandjean, 1954}-
 -{Phenopelopoidea Petrunkevitch, 1955}-
 -{Phthiracaroidea Perty, 1841}-
 -{Plateremaeoidea Trägårdh, 1926}-
 -{Polypterozetoidea Grandjean, 1959}-
 -{Pomerantzioidea }-
 -{Protoplophoroidea Ewing, 1917}-
 -{Pterygosomatoidea }-
 -{Pyemotoidea }-
 -{Pygmephoroidea }-
 -{Raphignathoidea }-
 -{Scutacaroidea }-
 -{Sphaerolichoidea }-
 -{Stygothrombidioidea }-
 -{Tanaupodoidea }-
 -{Tarsocheyloidea }-
 -{Tarsonemoidea }-
 -{Tectocepheoidea Grandjean, 1954}-
 -{Tetranychoidea }-
 -{Trizetoidea Ewing, 1917}-
 -{Trochometridioidea }-
 -{Trombiculoidea }-
 -{Trombidioidea }-
 -{Tydeoidea }-
 -{Unduloribatoidea Kunst, 1971}-
 -{Zetomotrichoidea Grandjean, 1934}-
 -{Zetorchestoidea Michael, 1898}-

Familije 
 -{Acalyptonotidae }-
 -{Acaronychidae Grandjean, 1932}-
 -{Acarophenacidae }-
 -{Acherontacaridae }-
 -{Achipteriidae Thor, 1929}-
 -{Adamystidae }-
 -{Adhaesozetidae Hammer, 1973}-
 -{Aleurodamaeidae Paschoal & Johnston, 1985}-
 -{Allochaetophoridae }-
 -{Ameridae Bulanova-Zachvatkina, 1957}-
 -{Amerobelbidae Grandjean, 1954}-
 -{Ameronothridae Willmann, 1931}-
 -{Ametroproctidae Subías, 2004}-
 -{Amoenacaridae }-
 -{Anisitsiellidae Koenike, 1910}-
 -{Anystidae }-
 -{Aphelacaridae Grandjean, 1954}-
 -{Apheviderulicidae }-
 -{Arborichthoniidae J. & P. Balogh, 1992}-
 -{Arceremaeidae Balogh, 1972}-
 -{Arenohydracaridae }-
 -{Aribatidae Aoki, Takaku & Ito, 1994}-
 -{Arrenuridae }-
 -{Astacocrotonidae }-
 -{Astegistidae Balogh, 1961}-
 -{Athienemanniidae }-
 -{Athyreacaridae }-
 -{Atopochthoniidae Grandjean, 1949}-
 -{Aturidae }-
 -{Audyanidae }-
 -{Austrachipteriidae Luxton, 1985}-
 -{Autognetidae Grandjean, 1960}-
 -{Barbutiidae }-
 -{Basilobelbidae Balogh, 1961}-
 -{Bdellidae }-
 -{Bogatiidae }-
 -{Brachychthoniidae Thor, 1934}-
 -{Caeculidae }-
 -{Caleremaeidae Grandjean, 1965}-
 -{Caligonellidae }-
 -{Caloppiidae Balogh, 1960}-
 -{Calyptostomatidae }-
 -{Camerobiidae }-
 -{Camisiidae Oudemans, 1900}-
 -{Caraboacaridae }-
 -{Carabocepheidae Mahunka, 1986}-
 -{Carabodidae Koch, 1837}-
 -{Ceratokalummidae Balogh, 1970}-
 -{Ceratoppiidae Kunst, 1971}-
 -{Ceratozetidae Jacot, 1925}-
 -{Cerocepheidae Subías, 2004}-
 -{Chamobatidae Thor, 1937}-
 -{Chappuisididae }-
 -{Charassobatidae Grandjean, 1958}-
 -{Cheyletidae }-
 -{Chyzeriidae }-
 -{Cloacaridae }-
 -{Collohmanniidae Grandjean, 1958}-
 -{Compactozetidae Luxton, 1988}-
 -{Cosmochthoniidae Grandjean, 1947}-
 -{Crotalomorphidae }-
 -{Crotoniidae Thorell, 1876}-
 -{Cryptognathidae }-
 -{Ctenacaridae Grandjean, 1954}-
 -{Ctenobelbidae Grandjean, 1965}-
 -{Ctenothyadidae }-
 -{Cunaxidae }-
 -{Cuneoppiidae Balogh, 1983}-
 -{Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928}-
 -{Damaeidae Berlese, 1896}-
 -{Damaeolidae Grandjean, 1965}-
 -{Dampfiellidae Balogh, 1961}-
 -{Dasythyreidae }-
 -{Demodicidae }-
 -{Dendroeremaeidae Behan-Pelletier, Eamer & Clayton, 2005}-
 -{Diptilomiopidae }-
 -{Dolichocybidae }-
 -{Drymobatidae J. & P. Balogh, 1984}-
 -{Elliptochthoniidae Norton, 1975}-
 -{Eniochthoniidae Grandjean, 1947}-
 -{Epactozetidae Grandjean, 1930}-
 -{Epilohmanniidae Oudemans, 1923}-
 -{Epimerellidae Ayyildiz & Luxton, 1989}-
 -{Epimyodicidae }-
 -{Eremaeidae Oudemans, 1900}-
 -{Eremaeozetidae Piffl, 1972}-
 -{Eremellidae Balogh, 1961}-
 -{Eremobelbidae Balogh, 1961}-
 -{Eremulidae Grandjean, 1965}-
 -{Ereynetidae }-
 -{Eriophyidae }-
 -{Eriorhynchidae }-
 -{Erythraeidae }-
 -{Eulohmanniidae Grandjean, 1931}-
 -{Eupalopsellidae }-
 -{Euphthiracaridae Jacot, 1930}-
 -{Eupodidae }-
 -{Eutegaeidae Balogh, 1965}-
 -{Eutrombidiidae }-
 -{Eylaidae }-
 -{Feltriidae }-
 -{Ferradasiidae }-
 -{Fortuyniidae Hammen, 1963}-
 -{Frontipodopsidae }-
 -{Galumnellidae Piffl, 1970}-
 -{Galumnidae Jacot, 1925}-
 -{Gehypochthoniidae Strenzke, 1963}-
 -{Granuloppiidae Balogh, 1983}-
 -{Gustaviidae Oudemans, 1900}-
 -{Gymnodamaeidae Grandjean, 1954}-
 -{Halacaridae }-
 -{Haplochthoniidae Hammen, 1959}-
 -{Haplozetidae Grandjean, 1936}-
 -{Harpagopalpidae }-
 -{Harpithynchidae }-
 -{Hemileiidae J. & P. Balogh, 1984}-
 -{Hermanniellidae Grandjean, 1934}-
 -{Hermanniidae Sellnick, 1928}-
 -{Heterobelbidae Balogh, 1961}-
 -{Heterocheylidae }-
 -{Heterochthoniidae Grandjean, 1954}-
 -{Heterozetidae Kunst, 1971}-
 -{Homocaligidae }-
 -{Humerobatidae Grandjean, 1970}-
 -{Hungarobelbidae Miko & Travé, 1996}-
 -{Hungarohydracaridae }-
 -{Hydrachnidae }-
 -{Hydrodromidae }-
 -{Hydrovolziidae }-
 -{Hydrozetidae Grandjean, 1954}-
 -{Hydryphantidae }-
 -{Hygrobatidae }-
 -{Hypochthoniidae Berlese, 1910}-
 -{Idiozetidae Aoki, 1976}-
 -{Iolinidae }-
 -{Johnstonianidae }-
 -{Kantacaridae }-
 -{Kodiakellidae Hammer, 1967}-
 -{Krendowskiidae }-
 -{Labidostomatidae }-
 -{Lamellareidae Balogh, 1972}-
 -{Laversiidae }-
 -{Lebertiidae Thor, 1900}-
 -{Leeuwenhoekiidae }-
 -{Lethaxonidae }-
 -{Liacaridae Sellnick, 1928}-
 -{Licneremaeidae Grandjean, 1931}-
 -{Licnobelbidae Grandjean, 1965}-
 -{Licnodamaeidae Grandjean, 1954}-
 -{Liebstadiidae J. & P. Balogh, 1984}-
 -{Limnesiidae }-
 -{Limnocharidae }-
 -{Limnozetidae Thor, 1937}-
 -{Linoteranidae }-
 -{Lohmanniidae Berlese, 1916}-
 -{Lordalycidae }-
 -{Lyroppiidae Balogh, 1983}-
 -{Machadobelbidae Balogh, 1972}-
 -{Machuellidae Balogh, 1983}-
 -{Malaconothridae Berlese, 1916}-
 -{Maudheimiidae J. & P. Balogh, 1984}-
 -{Mecognathidae }-
 -{Megeremaeidae Woolley & Higgins, 1968}-
 -{Mesoplophoridae Ewing, 1917}-
 -{Metrioppiidae Balogh, 1943}-
 -{Micreremidae Grandjean, 1954}-
 -{Microdispidae }-
 -{Microtegeidae Balogh, 1972}-
 -{Microtrombidiidae }-
 -{Microzetidae Grandjean, 1936}-
 -{Mideidae }-
 -{Mideopsidae }-
 -{Mochlozetidae Grandjean, 1960}-
 -{Momoniidae }-
 -{Multoribulidae Balogh, 1972}-
 -{Myobiidae }-
 -{Nanhermanniidae Sellnick, 1928}-
 -{Nasobatidae Balogh, 1972}-
 -{Nehypochthoniidae Norton & Metz, 1980}-
 -{Neoacaridae }-
 -{Neoliodidae Sellnick, 1928}-
 -{Neothrombiidae }-
 -{Neotrichozetidae Balogh, 1965}-
 -{Neotrombidiidae }-
 -{Nesozetidae J. & P. Balogh, 1984}-
 -{Niphocepheidae Travé, 1959}-
 -{Nippobodidae Aoki, 1959}-
 -{Nipponacaridae }-
 -{Nodocepheidae Piffl, 1972}-
 -{Nosybeidae Mahunka, 1993}-
 -{Nosybelbidae Mahunka, 1994}-
 -{Nothridae Berlese, 1896}-
 -{Nudomideopsidae }-
 -{Omartacaridae }-
 -{Opilioacaridae Vitzhum, 1931}-
 -{Oppiidae Sellnick, 1937}-
 -{Oribatellidae Jacot, 1925}-
 -{Oribatulidae Thor, 1929}-
 -{Oribellidae Kunst, 1971}-
 -{Oribotritiidae Grandjean, 1954}-
 -{Oripodidae Jacot, 1925}-
 -{Otocepheidae Balogh, 1961}-
 -{Oxidae Viets, 1926}-
 -{Oxyameridae Aoki, 1965}-
 -{Palaeacaridae Grandjean, 1932}-
 -{Papillonotidae Balogh, 1983}-
 -{Parakalummidae Grandjean, 1936}-
 -{Parapirnodidae Aoki & Ohkubo, 1974}-
 -{Paratydeidae }-
 -{Parhypochthoniidae Grandjean, 1932}-
 -{Passalozetidae Grandjean, 1954}-
 -{Pediculochelidae Lavoipierre, 1946}-
 -{Pentapalpidae }-
 -{Penthaleidae }-
 -{Penthalodidae }-
 -{Perlohmaniidae Grandjean, 1954}-
 -{Pezidae }-
 -{Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955}-
 -{Pheroliodidae Paschoal, 1987}-
 -{Phthiracaridae Perty, 1841}-
 -{Phyllochthoniidae Travé, 1967}-
 -{Phytoptidae }-
 -{Piersigiidae }-
 -{Pionidae }-
 -{Pirnodidae Grandjean, 1956}-
 -{Plasmobatidae Grandjean, 1961}-
 -{Plateremaeidae Trägårdh, 1926}-
 -{Platyameridae J. & P. Balogh, 1983}-
 -{Podapolipidae }-
 -{Podopterotegaeidae Piffl, 1972}-
 -{Polypterozetidae Grandjean, 1959}-
 -{Pomerantziidae }-
 -{Pontarachnidae }-
 -{Protoplophoridae Ewing, 1917}-
 -{Protoribatidae J. & P. Balogh, 1984}-
 -{Pseudocheylidae }-
 -{Pseudoppiidae Mahunka, 1975}-
 -{Psorergatidae }-
 -{Pterochthoniidae Grandjean, 1950}-
 -{Pterygosomatidae }-
 -{Punctoribatidae Thor, 1937}-
 -{Pyemotidae }-
 -{Pygmephoridae }-
 -{Quadroppiidae Balogh, 1983}-
 -{Raphignathidae }-
 -{Resinacaridae }-
 -{Rhagidiidae }-
 -{Rhynchohydracaridae }-
 -{Rhynchoribatidae Balogh, 1961}-
 -{Rutripalpidae }-
 -{Salvidae Özdikmen, 2008}-
 -{Scheloribatidae Jacot, 1935}-
 -{Scutacaridae }-
 -{Scutoverticidae Grandjean, 1954}-
 -{Selenoribatidae Schuster, 1963}-
 -{Siteroptidae }-
 -{Smardidae }-
 -{Sperchontidae }-
 -{Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947}-
 -{Sphaerolichidae }-
 -{Spinozetidae Balogh, 1972}-
 -{Staurobatidae Grandjean, 1966}-
 -{Sternoppiidae Balogh & Mahunka, 1969}-
 -{Stigmaeidae }-
 -{Stigmocheylidae }-
 -{Strandtmanniidae }-
 -{Stygothrombidiidae }-
 -{Stygotoniidae }-
 -{Suctobelbidae Jacot, 1938}-
 -{Symbioribatidae Aoki, 1966}-
 -{Synichotritiidae Walker, 1965}-
 -{Syringophilidae }-
 -{Tanaupodidae }-
 -{Tarsocheylidae Berlese, 1904}-
 -{Tarsonemidae }-
 -{Tectocepheidae Grandjean, 1954}-
 -{Tegeocranellidae P. Balogh, 1987}-
 -{Tegoribatidae Grandjean, 1954}-
 -{Teneriffiidae }-
 -{Tenuialidae Jacot, 1929}-
 -{Tenuipalpidae }-
 -{Teratoppiidae Balogh, 1983}-
 -{Teratothyadidae }-
 -{Tetracondylidae Aoki, 1961}-
 -{Tetranychidae }-
 -{Teutoniidae Koenike, 1910}-
 -{Thermacaridae }-
 -{Thyrisomidae Grandjean, 1953}-
 -{Tokunocepheidae Aoki, 1966}-
 -{Torrenticolidae Thor, 1902}-
 -{Trhypochthoniidae Willmann, 1931}-
 -{Triophtydeidae }-
 -{Trizetidae Ewing, 1917}-
 -{Trochometridiidae }-
 -{Trombellidae }-
 -{Trombiculidae }-
 -{Trombidiidae }-
 -{Tubulozetidae P. Balogh, 1989}-
 -{Tuckerellidae }-
 -{Tumerozetidae Hammer, 1966}-
 -{Tuparezetidae Balogh, 1972}-
 -{Tydeidae }-
 -{Unduloribatidae Kunst, 1971}-
 -{Unionicolidae }-
 -{Wettinidae }-
 -{Xenillidae Woolley & Higgins, 1966}-
 -{Xenocaligonellididae }-
 -{Zelandothyadidae }-
 -{Zetomotrichidae Grandjean, 1934}-
 -{Zetorchestidae Michael, 1898}-

Reference

Literatura 

 
 Experimental and Applied Acarology,  (electronic)  (paper), Springer

Spoljašnje veze 

 
 
 
 
 
 -{Non-invasive 3D-visualization with sub-micron resolution using synchrotron-X-ray-tomography, jove.com}-